Cosmopolitan (kort cosmo) har flere betydninger:
 Cosmopolitan - et engelsk ord for kosmopolit.
 Cosmopolitan (tidsskrift)
 Cosmopolitan (drink)

Se også
 Kosmopolit